Кристофер Нильсен:
* Нильсен, Кристофер (род. 1963) — норвежский драматург, автор комиксов.
 Нильсен, Кристофер (род. 1998) — американский легкоатлет.

См. также 
 Нильсен, Крис (род. 1980) — канадский хоккеист.